Il toponimo Tudora può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Tudora, comune del distretto di Ștefan Vodă

Romania
Tudora, comune del distretto di Botoșani